Parlamentní volby ve Španělsku v roce 2019 se uskutečnily:

 Parlamentní volby ve Španělsku v dubnu 2019 – předčasné volby proběhly 28. dubna 2019,
 Parlamentní volby ve Španělsku v listopadu 2019 – následné předčasné volby byly vyhlášeny na 10. listopadu 2019 po selhání sestavení vlády.